Shenzhen Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Shenzhen Open rozgrywany w dniach 22–28 września 2014 roku w Shenzhen na kortach twardych o puli nagród 590 230 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

2014 w tenisie ziemnym
2014